Gabriac puede referirse a: 

 Gabriac, comuna francesa situada en Aveyron.
 Gabriac, comuna francesa situada en Lozère.

zh:加布里阿克